Benasal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benasal (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Benasal (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar